

Persone
 Antonio Corazzi (1792-1877) – architetto neoclassico italiano
 Matteo Corazzi (1994) – rugbista a 15 italiano
 Paola Corazzi (1949) – attrice cinematografica italiana

Altro
 Corazzi – cognome italiano
 Trofeo Paolo Corazzi – torneo professionistico di tennis, giocato a Cremona